Burnin' – album di John Lee Hooker del 1962
 Burnin' – album dei The Wailers del 1973 
 Burnin' – album di Patti LaBelle del 1991
 Burnin' – singolo dei Daft Punk del 1997, dall'album Homework